

Ґрендзиці — село в гміні Шульбоже-Вельке Островського повіту Мазовецького воєводства
 Ґрендзиці — село в гміні Цеханув Цехановського повіту Мазовецького воєводства